

Persone
Robert Mitchell, pallanuotista britannico
Robert Mitchell, regista
Robert Mitchell, cantante
Robert Mitchell, sollevatore di pesi
Robert Mitchell, canoista